Világosság (érzékelés)
 Világosság, az Előre című brassói közlöny címe 1921-ben
 Világosság kolozsvári politikai hetilap (1932)
 Világosság (1944–1953) kolozsvári napilap
 Világosság (1945–1952) budapesti napilap
 Világosság budapesti valláskritikai folyóirat (1960–)
 Világosság Henri Barbusse regénye

 Vallás:
 Belső Világosság
 emberek világossága, igazi világosság a Bibliában
 Új Világosság
 A világosság titkai